Por St. Joseph pode estar à procura de:
 St. Joseph (Illinois)
 St. Joseph (Luisiana)
 St. Joseph (Michigan)
 St. Joseph (Minnesota)
 St. Joseph (Missouri)
 St. Joseph (Tennessee)

Desambiguação